Кантон лас Делисијас има више значења:

 Кантон лас Делисијас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кантон лас Делисијас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику